Amerikai Egyesült Államok
Allentown (Georgia)
Allentown (Illinois)
Allentown (New Jersey)
Allentown (Pennsylvania)